Ланфан () — китайский городской округ в провинции Хэбэй.
 Ланфан, Александр (Alexandre Lanfant; 1726—1792) — французский аббат, святой мученик.
 Ланфан, Пьер Шарль (; 1754—1825) — архитектор и общественный деятель США, автор плана г. Вашингтон.